Tamo gdje palme cvatu (časopis)
Tamo gdje palme cvatu (2014.), dokumentarni film